In 1970/71 werd het 21ste seizoen van de DDR-Liga gespeeld, de tweede klasse van de DDR. FC Karl-Marx-Stadt beperkte de afwezigheid in de hoogste klasse tot één seizoen terwijl Vorwärts Stralsund voor het eerst promoveerde. Na dit seizoen werd de DDR-Liga uitgebreid van twee naar vijf reeksen.

Eindstand

Groep Noord

Topschutters

Groep Zuid

Topschutters

DDR-Liga
DDR